Onze navires et un établissement à terre de la Royal Navy ont été nommés HMS Medway, d’après la rivière Medway.

 , un vaisseau de quatrième rang de 60 canons, lancé en 1693, reconstruit en 1718 et transformé en ponton en 1740. Il a été échoué en 1748 et a été démantelé en 1749.
 , un vaisseau de quatrième rang de 60 canons, lancé en 1742 et sabordé en 1748.
 , un vaisseau de quatrième rang de 60 canons, lancé en 1755. Il a été utilisé comme navire de réception après 1787, et a été renommé HMS Arundel en 1802. Il fut démantelé en 1811.
 , un navire de stockage de 6 canons, acheté en 1756. Il a été utilisé comme navire de chantier naval en 1760 et a été vendu en 1764.
 , un navire de troisième rang de 74 canons lancé en 1812. Il a été utilisé comme navire prison après 1847 et a été vendu en 1865.
 , une canonnière à hélice à coque en fer, lancée en 1876 et vendue en 1904.
 , un destroyer de classe M, à l’origine il devait être nommé HMS Redwing. Cela a été changé en Medora en 1915, puis en Medway avant son lancement en 1916. Il a été vendu en 1921.
 , un navire ravitailleur de sous-marins lancé en 1928 et coulé par l’U-372 en 1942.
 Le HMS Medway était un établissement à terre de base sous-marine en mer Méditerranée, répertorié entre 1942 et 1946. Un certain nombre de navires ont été renommés HMS Medway II tout en servant de navires ravitailleur pour l’établissement, y compris :
 HMS Talbot, précédemment , était le Medway II entre 1944 et 1945.
 Le  était le Medway II entre 1945 et 1946.
 Le HMS Medway était l’ancien Landing Craft Tank . Il a été HMS Medway entre 1959 et 1970 alors qu’il servait de navire ravitailleur de sous-marins.
 Le  est un patrouilleur de classe River, il est entré en service en mars 2019.

Medway